На́дино () — деревня в Шапкинском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области.

История 
На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года обозначена деревня Надина при озере Долгом.

НАДИНА — деревня принадлежит полковнику Александру Дубянскому, число жителей по ревизии: 14 м. п., 22 ж. п. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, она записана, как деревня Pitkäjärvi (Надина) и указано количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 16 м. п., 27 ж. п., всего 43 человека.

Деревня Надина упомянута карте профессора С. С. Куторги 1852 года.

НАДИНА — деревня госпожи Марковой, по почтовому тракту и просёлочной дороге, число дворов — 7, число душ — 20 м. п. (1856 год)

Число жителей деревни по X-ой ревизии 1857 года: 15 м. п., 31 ж. п..

НАДИНА — деревня владельческая при озере Долгом, число дворов — 13, число жителей: 16 м. п., 32 ж. п. (1862 год)

Согласно подворной переписи 1882 года в деревне проживали 11 семей, число жителей: 29 м. п., 37 ж. п.; разряд крестьян — собственники; все лютеране.

В конце XIX — начале XX века, деревня административно относилась к Шапкинской волости 1-го стана Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно военно-топографической карте Петроградской и Новгородской губерний издания 1917 года, деревня называлась Нядина.

С 1917 по 1921 год деревня Надино входила в состав Сиголовского сельсовета Шапкинской волости Шлиссельбургского уезда.

С 1922 года, в составе Старосельского поссовета.

С 1923 года, в составе Старосельского сельсовета Лезьенской волости Ленинградского уезда.

С 1924 года, в составе Шапкинского поссовета.

С февраля 1927 года, в составе Ульяновской волости. С августа 1927 года, в составе Шапкинского сельсовета Колпинского района.

С 1930 года, в составе Тосненского района.

Согласно топографической карте 1931 года, деревня насчитывала 22 крестьянских двора.

По данным 1933 года деревня Надино входила в состав Шапкинского сельсовета Тосненского района.

В 1940 году население деревни Надино составляло 110 человек.

С 1 сентября 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации.

В 1958 году население деревни Надино составляло 53 человека.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Надино также входила в состав Шапкинского сельсовета.

В 1997 году в деревне Надино Шапкинской волости проживали 18 человек, в 2002 году — 24 человека (русские — 88 %).

В 2007 году в деревне Надино Шапкинского СП — 11 человек.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района на автодороге  (Павлово — Мга — Луга), к северу от центра поселения — посёлка Шапки.

Расстояние до административного центра поселения — 3,8 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Шапки — 5 км.

Деревня находится на восточном берегу озера Долгое.

Демография

Улицы 
Берёзовая, Земляничная, Крещенский проезд, Луговая, Новая, Озёрная, Ольховая, Радужная, Светлая, Солнечная, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Тосненского района